Pyotr Pervyj steht für:
 Peter der Große (1672–1725), Zar
 (2720) Pyotr Pervyj, Asteroid des inneren Hauptgürtels.